Telamone, un elemento architettonico
Telamone, una figura della mitologia greca
Telamone, il laccio di cuoio utilizzato dai Minoici e dai Micenei per imbracciare il loro pesante scudo (aspis)

Pagine correlate 
 Talamone (disambigua)

Altri progetti